O nome Bonnie foi dado a três ciclones tropicais durante a temporada de furacões no Atlântico:

Tempestade tropical Bonnie (2004)
Tempestade tropical Bonnie (2016)
Furacão Bonnie (2022) - Ciclone tropical de categoria 3 que cruzou as bacias do Atlântico e do Pacífico, causando ao menos 5 mortes.

Desambiguação